In 1996 werd het 77ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd gespeeld van 25 februari tot 31 juli en werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol. América de Natal werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 1996